Ганс Весселі (1862—1926) — австрійський скрипаль і музичний педагог.
 Едвард Йозеф Весселі (1826—1895) — німецький мистецтвознавець, експерт в царині гравюри і чеського мистецтва.
 Жозефіна Весселі (1860—1887) — австрійська театральна актриса.
 Маріан фон Весселі (1888—1945) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-майор вермахту.
 Нафталі Герц Весселі (1725—1805) — єврейський поет, філолог та перекладач.
 Паула Весселі (1907—2000) — австрійська акторка театру і кіно, кінопродюсер.